И-цзун (кит. 懿宗; 28 декабря 833 — 15 августа 873) — 20-й император династии Тан, правивший в 859—873 годах.

Биография 
Родился 28 декабря 833 года в семье Ли И, князя Гуаня, будущего императора Сюань-цзуна. При рождении получил имя Ли Вэнь. После того как его отец в 846 году стал императором, получил титул князя Юна, однако вскоре оказался отстранён от политических дел и большую часть правления Сюань-цзуна провёл взаперти во дворце. Лишь со смертью отца 10 сентября 859 года евнухи ввели его в императорский дворец. Тогда он сменил имя на Ли Цуй, а на следующий день объявлено о вступлении Ли Цуя на императорский престол под именем И-цзун.

Первым его действием как правителя было увольнение министров бывшего императора и замена их собственными фаворитами; при этом большое влияние при дворе получили евнухи. В отличие от отца, И-цзун занимался расточительством: вновь увеличились расходы на содержание императора и его родни. Вместе с тем И-цзун отменил преследование буддизма, и при его поддержке в 868 году был издан буддистский текст «Алмазной сутры».

И-цзуну пришлось вести войны с тибетскими княжествами и государством Наньчжао, война с которым была особенно напряжённой. Войска Наньчжао в 861—862 годах захватили значительные районы современной провинции Гуанси, а также северный Вьетнам, который находился тогда в вассальной зависимости от Китая. В это время войска также отвлекались на подавление крестьянского восстания во главе с Цу Фу. Крестьян удалось разбить довольно быстро, но война с Нанчьжао продолжалась до 868 года, когда китайским войскам удалось вернуть захваченные земли. Однако уже в следующем году в ходе нового наступления войска Наньчжао захватили город Чэнду (территория современной провинции Сычуань).

В конце жизни император всё больше отходил от государственных дел, занимаясь вопросами религии. В 873 году он провёл праздник кости Будды. В тот же году 15 августа скончался.

Библиография 
 Kenneth Pletcher, History of China, coll. Britannica Educational Publishing, éd. The Rosen Publishing Group, 2010.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Императоры династии Тан
Родившиеся 28 декабря
Родившиеся в 833 году
Умершие 15 августа
Умершие в 873 году
Родившиеся в Чанъане
Умершие в Чанъане